Wosikowski ist der Familienname von:

 Alice Wosikowski (1886–1949), Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete
 Irene Wosikowski (1910–1944), deutsche Widerstandskämpferin in der Résistance